Totmes – to imię czterech faraonów z XVIII dynastii.

 Totmes I
 Totmes II
 Totmes III
 Totmes IV

Imię Totmes znaczy „Zrodzony z Dżehutiego (Tota)”

Imię Totmes nosił także nadworny rzeźbiarz faraona Echnatona.